Jana Novotná e Helena Suková hanno battuto in finale Patty Fendick e Mary Joe Fernández 7-65, 7-66.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Pam Shriver (primo turno)
 Gigi Fernández /  Robin White (semifinali)
 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (finale)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (terzo turno)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (secondo turno)
 Janine Tremelling /  Wendy Turnbull (terzo turno)

 Jill Hetherington /  Nicole Bradtke (primo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Manon Bollegraf /  Jo Durie (primo turno)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (terzo turno)
 Brenda Schultz-McCarthy /  Andrea Temesvári (semifinali)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Catherine Tanvier (terzo turno)
 Claudia Porwik /  Raffaella Reggi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1990